Аносовское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усть-Удинском районее Иркутской области России. Административный центр — Аносово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 616 человек, в том числе 287 мужчин и 329 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Аносово

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Удинского района
Сельские поселения Иркутской области